

Codici 
 tit – codice ISO 639-3 della lingua tiigua

Geografia
 Tit, comune dell'Algeria